Это — список самых ярких звёзд в созвездии Лисичка. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Лисичка (созвездие)
Лисичка